Camaldulenzerkerk (Krakau) - kloosterkerk bij Krakau
 Camaldulenzerkerk (Warschau) - voormalige kloosterkerk in  Warschau